Santo Stefano condotto al martirio e lapidazione di santo Stefano – affresco della Cappella Niccolina, decorata nel palazzo Apostolico, Vaticano
 Lapidazione di santo Stefano – arazzo della bottega di Pieter van Aelst su disegno di Raffaello Sanzio, conservato nella Pinacoteca Vaticana a Roma
 Martirio di santo Stefano-dipinto olio su tela di Francesco Capella per la chiesa di Santo Stefano di Santo Stefano degli Angeli;
 Martirio di santo Stefano- dipinto di Daniele Crespi, esposto alla pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano.

Pagine correlate 
Santo Stefano – martire, venerato come santo